Intervento olandese a Bali – conflitto sorto tra i Paesi Bassi ed alcuni regni tribali di Bali nel 1849
 Intervento olandese a Bali – spedizione punitiva condotta dai Paesi Bassi contro alcuni capi ribelli del regno di Buleleng in Indonesia nel 1858
 Intervento olandese a Bali – spedizione punitiva condotta dai Paesi Bassi contro i ribelli dei regni di Badung, Tabanan e Klungkung in Indonesia nel 1906
 Intervento olandese a Bali – spedizione punitiva condotta dai Paesi Bassi contro alcuni ribelli di Bali in Indonesia nel 1908